Alpín II. ist der Name folgender Personen:

 Alpín II. (Pikten) († 778), piktischer König
 Alpín II. (Dalriada) († nach 841), König von Dalriada